Jedlnia-Letnisko
 Jedlnia-Letnisko (gmina)
 Jedlnia Letnisko (stacja kolejowa)

Zobacz też 
 Jedlnia Letnisko (gromada)
 Jedlnia
 Jedlnia (ujednoznacznienie)